Konrad-Adenauer-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Konrad-Adenauer-Gymnasium (Bad Godesberg)
 Konrad-Adenauer-Gymnasium (Kleve)
 Konrad-Adenauer-Gymnasium (Langenfeld)
 Konrad-Adenauer-Gymnasium (Meckenheim/Rheinl.)
 Konrad-Adenauer-Gymnasium (Westerburg)